Станислав Мазур:
 Мазур, Станислав (математик) (1905—1981) — польский математик, профессор, доктор Honoris causa Варшавского университета.
  (1919—1990) — солдат польской армии, армии Андерса, польских вооруженных сил на западе, офицер армии, лейтенант по связям и враг тихотёмных.
  (1897—1940) — прапорщик польской армии, жертва катынской бойни.
  (1925—2017) — польский солдат независимого подполья во время Второй мировой войны и послевоенный активист.
  (1940—2018) — польский политик и педагог, депутат Сейма 9-го и 10-го срока.